«Нептунус» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Пётр Второй», участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Один из девятнадцати парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,57—43,6 метра, ширина от 11,6 до 11,7 метра, а осадка от 5,1 до 5,5 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Нептунус» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл кораблестроитель .

В июне и июле 1737 года совершил переход из Архангельска в Кронштадт, после чего был направлен в практическое плавания в Финский залив до Ревеля с целью испытания своих мореходных качеств. В 1740 году вновь выходил в практическое плавание до Ревеля в составе эскадры. 

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. С июня по август 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался в качестве учебного судна. С июня по сентябрь следующего 1742 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры под командованием вице-адмирала З. Д. Мишукова, эскадра в активных боевых действиях участия не принимала, однако «Нептунусом» в гельсингфорских шхерах было захвачено два призовых шведских судна.  года корабль в составе эскадры контр-адмирала Я. С. Барша ушёл из Ревеля в крейсерское плавание в Финский залив. С  () по  принял участие в перестрелках с неприятельским флотом у Гангута. После этого до  продолжил участие в крейсерском плавании.

В 1744, 1746, 1747 и 1748 годах принимал участие в практических плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Финском заливе и Балтийском море.

В июне и июле 1749 года находился составе эскадры, перевозившей имущество русского экспедиционного корпуса из Данцига в Ревель. В 1750 году вновь принимал участие в практическом плавании эскадры кораблей Балтийского флота в Балтийском море.

Корабль «Нептунус» был разобран Кронштадте в 1752 году.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Нептунус» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга И. Г. Черевин (1737 и 1740 годы);
 капитан  (1742 год);
 лейтенант майорского ранга  (1742—1744 годы и до  года);
 лейтенант майорского ранга  (с  года до 1747 года);
 лейтенант майорского ранга  (1748 год);
 лейтенант  (1750 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством